Slovo jerk je přijaté z angličtiny. Ve slangové češtině může nabývat následujících významů:

 ryv – fyzikální veličina charakterizující časové změny zrychlení,
 jerk (nástraha) – rybářská nástraha pro lov dravých ryb přívlačí, podobná wobleru, ale bez vlastního pohybu způsobeného prouděním vody. Jerk je nástraha určená primárně k lovu štik. Na rozdíl od wobleru nemá nořítko (lidově lopatku)
jerk (pokrm), jamajské marinované maso

Související články 
 Jerky – typ sušeného masa

Externí odkazy